Grassach ist der Ortsname von:

 Grassach (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grassach (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Grassach (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern